Эмма Дегерстедт (; род. 13 апреля 1992) — американская актриса кино и телевидения, певица.

Карьера 
Снялась в роли Марис в телесериале Nickelodeon «Нетакая». Выступала в театре, в пьесе «13», производства 2007, где сыграла роль Кендру.

В 2003 году сыграла в постановке «Дитя июня», производства Gypsy. В июне 2007 года участвовала в телевизионном шоу 2007 Miller Children’s Torch Run Celebrities. В том же году снялась в одном эпизоде ситкома ABC «». В 2010 году сыграла роль Барбары в постановке «Тёмная сторона Луны» в .

Также занимается танцами и поёт. В декабре 2012 года участвовала в бродвейской постановке Kritzerland Records' Christmas with a Little Bit of Hannukah and a Lot of Cheer, где исполнила две песни: «Be A Santa» и «Santa Baby». В настоящее время обучается в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Имеет шведское происхождение.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
  Эмма Дегерстедт на RottenTomatoes

Дети-актёры США
Киноактрисы США